Чикаго Берс «Чикаго Берс» () професійна команда з американського футболу розташована в місті Чикаго, Іллінойс. 
Бет Берс (народилася 26 грудня 1985;Ланкастер, Пенсильванія, США) - американська актриса.